Bonlieu ist der Name folgender Orte:
 Bonlieu, Gemeinde im französischen Département Jura
 Bonlieu-sur-Roubion, Gemeinde im französischen Département Drôme
 Bonlieu, Ortschaft in der Gemeinde Sallenôves im Département Haute-Savoie, Frankreich

Bonlieu ist der Name mehrerer Klöster:
 

Bonlieu ist der Familienname folgender Personen:
 Edith Bonlieu (1934–1995), französische Skirennläuferin
 François Bonlieu (1937–1973), französischer Skirennläufer